mąka – artykuł spożywczy
Osoby o nazwisku Mąka:
 Alfred Mąka – polski duchowny katolicki
 Daniel Mąka – polski piłkarz
 Henryk Mąka – polski pisarz